De European Darts Championship 2018 was de elfde editie van European Darts Championship georganiseerd door de PDC. Het toernooi werd gehouden van 25 oktober tot en met 28 oktober in Duitsland. Titelverdediger was Michael van Gerwen. Hij werd echter in de tweede ronde uitgeschakeld door Steve West.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld was ten opzichte van de voorgaande editie gelijk gebleven en bedroeg deze editie £400.000.

Gekwalificeerde spelers 
Ook dit jaar telde alleen het prijzengeld dat de spelers verdiend hadden op de Eurotour mee voor kwalificatie op het European Championship. De top 8 van de geplaatste spelers van de Order of Merit had een geplaatste status bij de loting.

Wedstrijdschema 

Dartswedstrijd in Duitsland
Darts in 2018
European Darts Championship
Darts
Sportevenement in Dortmund